Pleurovularia är ett släkte av svampar. Pleurovularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurovularia